Zum dreyen Schwanen oder Zum drey Schwanen steht für: 

 Gasthof Zum dreyen Schwanen in Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Zum drey Schwanen (Bad Lauchstädt), Gasthof in Bad Lauchstädt, Saalekreis, Sachsen-Anhalt